morsch steht für:

 ein Zustand von Holz (brüchig). Siehe Totholz.

Morsch ist der Familienname folgender Personen:
 Anke Morsch (* 1969), deutsche Politikerin (SPD), deutsche Bundesrichterin am Bundesfinanzhof in München
 Anna Morsch (1841–1916), deutsche Musikpädagogin und Musikschriftstellerin
 Bertilo João Morsch (* 1964), brasilianischer Geistlicher und Weihbischof in Porto Alegre
 Frans Morsch, niederländischer Computerschachprogrammierer, siehe Fritz (Schachprogramm)
 Günter Morsch (* 1952), deutscher Historiker und Gedenkstättenleiter
 Ingrid Morsch (* 1949), deutsche Badmintonspielerin
 Matthias Morsch (* Ende 15. Jahrhundert–1558), Zisterzienser und Abt im Kloster Himmerod

Siehe auch: